Das Lied des Lebens ist der Titel folgender Filme:

Das Lied des Lebens (1916), Kriminalfilm von 1916
Das Lied des Lebens (2013), Dokumentarfilm von 2013

Siehe auch

Das Lied vom Leben, deutscher Spielfilm von 1931